Le terme Crime de sang peut désigner :

 un assassinat, meurtre ou homicide ;
 Crime de sang, le titre en français du téléfilm Blood Crime de 2002, avec les acteurs James Caan et Johnathon Schaech.